Авімелех ( — мій батько цар) — один з суддів Ізраїля ().
 Авімелех — філістимлянський правитель міста Герар, сучасник Авраама ().
 Авімелех — син Ев'ятарів, священик часу ізраїльського царя Давида ().